Steinhorst ist der Name

 einer Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, siehe Steinhorst (Lauenburg)
 des dortigen Herrenhaus Steinhorst
 einer Gemeinde im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen, siehe Steinhorst (Niedersachsen)
 eines Ortsteiles der Gemeinde Bothkamp im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 eines Stadtteiles von Delbrück im Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen, siehe Steinhorst (Delbrück)

Steinhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wilhelm Steinhorst (1910–1961), Kreisleiter der NSDAP in Paderborn und Borken-Bocholt
 Simon Steinhorst (* 1985), deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchschreiber, Produzent und Kameramann

Siehe auch:

 Steinhorste